Bantzkow ist der Name von

 Heinrich Banzkow (auch Banzcow oder Bantzkow; * vor 1499; † 1543), Domscholastiker in Hamburg und Dompropst am Schweriner Dom
 Johann Bantzkow († 1427), Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Wismar

Siehe auch:
 Banzkow